Томас Генри Гардинер Эйткен (; 1912, , штат Калифорния — 19 апреля 2007, , штат Нью-Йорк) — американский энтомолог и эпидемиолог. Специалист по систематике двукрылых. Изучал роль членистоногих в распространении малярии и жёлтой лихорадки. Эсперт Всемирной организации здравоохранения по инсектицидам.

Биография 
Томас Эйткен родился в 1912 году в городе Портервилл в штате Калифорния. В 1935 году получил степень бакалавра в Калифорнийском университете в Беркли. В 1940 году там же защитил диссертацию по малярийным комарам западной части США. С 1941 года служил в Санитарном корпусе армии США. Вначале был техническим консультантом в отделе профилактической медицины в Вашингтоне, затем руководил лабораторией энтомологии и паразитологии в Пуэрто-Рико. В 1943 году по программе Фонда Рокфеллера участвовал в уничтожении очагов эпидемии тифа в Алжире и Неаполе. В 1944 году он руководил операций по борьбе с малярией на Корсике и Неаполе. В 1948 году он женился на Вирджинии Гейл.

С 1946 по 1974 годы Эйткен был сотрудником Фонда Рокфеллера. Был членом Комитета экспертов Всемирной организации здравоохранения по инсектицидам. С 1954 года он работал сотрудником региональной вирусной лаборатории фонда в Тринидаде и Тобаго. В 1967 году он был переведен в Бразилию в Вирусную лабораторию в городе Белен. В 1971 году вошёл в состав исследовательской группы по арбовирусам Йельского университета. В в 1983 году вышел на пенсию. Умер 19 апреля 2007 года в городе Корнинг в штате Нью-Йорк.

Научные достижения 
Работая в Тринидаде Эйткен создал одну из лучших коллекций членистоногих, имеющих медицинское значение в Центральной Америке. Экспериментально доказал роль некоторых видов комаров в передаче некоторых вирусов, прежде всего жёлтой лихорадки. Выявил роль грызунов в жизненном цикле некоторых вирусов. В 1956 году стал членом редколлегии журнала Living World. Обосновал создание природного заповедника Буш-Буш, входящего в состав водно-болотного угодья «».

Виды, описанные Эйткеном

Таксоны, названные в честь Эйткена 
Многие таксоны членистоногих были названы в его честь, в том числе:

Награды и звания 
 Почетный доктор Университета Кальяри, Сардиния.
 1984 медаль Ричарда Морленда Тейлора за работы по арбовирусам.
 1993 медаль Гарри Хогстрала за достижения в медицинской энтомологии.
 1994 — премия имени Джона Белкина от Американской ассоциации по борьбе с комарами.

Публикации Эйткина 
Томас Эйткен автор более 160 публикаций, в том числе:

Примечания 

Энтомологи XX века
Энтомологи XXI века
Эпидемиологи США
Энтомологи США
Диптерологи по алфавиту
Энтомологи по алфавиту